Стейнар Крокстад (родился 25 октября 1960 года) — норвежский барабанщик.

Биография 
Играть на барабанах начал в возрасте 14 лет, в 1974 году. С мая 1980 года начал карьеру профессионального музыканта, участвуя в различных студийных и сценических проектах, театра и телевидения на национальном и международном уровне.

В 2008 году получил премию Gammleng в номинации студийный музыкант.

Основные группы 
 Fiction (1974—1975)
 Leon Wolf (1975—1976)
 West Company (1977)
 Four Jets (1977—1980)
 Terje Tyslands Ooh la la lag (1980—1981)
 Tore Johansens Rykte (1983—1984)
 Terje Tysland (1984—1985)
 Stage Dolls (1985—1993)
 Vagabond (1993—1995)
 Sambandet (аккомпанирующий ансамбль Åge Aleksandersen) (1993 — настоящее время)

Ссылки 
 Страничка Крокстада на MySpace